Unter Heiligem Feuer wird verstanden:

 Heiliges Feuer (Judentum), ein auf dem Brandopferaltar beständig unterhaltenes Feuer, mit welchem man alle Opfer anzündete
 Heiliges Feuer (Orthodoxie), ein Osterwunder in der Grabeskirche
 Heiliges Feuer (Krankheit), ein Name für die Kriebelkrankheit, hervorgerufen durch Mutterkorn
 Heiliges Feuer (Tierkrankheit)
 Heiliges Feuer der Hestia, im antiken Griechenland
 Atar (Zoroastrismus), heiliges Feuer im Zoroastrismus; siehe Feuertempel